W Polsce
 Kije – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów 
 Kije – kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice 
 Kije – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki 
 Kije – część wsi Dzianisz w woj. małopolskim, w pow. tatrzański m, w gminie Kościelisko
 Kije – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije 
 Kije – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno
 Kije – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Kije – gmina w powiecie pińczowskim
 Kije – gromada w powiecie pińczowskim
 Kije – gromada w powiecie sulechowskim
 Kije – przystanek kolejowy
 Inne
 Kije – zespół muzyczny założony w 2001 roku przez Sławomira Ciesielskiego